Квалификация по регби-7 на летних Олимпийских играх 2016 проходит с октября 2014 года по июнь 2016. На играх смогут принять участие 24 команды (12 мужских и 12 женских).

Мужчины

Квалифицированные команды

Распределение команд 

В олимпийском квалификационном турнире примут участие лучшие неквалифицированные сборные по результатам континентальных первенств и чемпионата мира 2015 года
 Азия — 3 команды
 Северная Америка — 2 команды
 Южная Америка — 2 команды
 Африка — 3 команды
 Европа — 4 команды (из них 3 по итогам утешительного европейского турнира)
 Океания — 2 команды

Женщины

Квалифицированные команды

Распределение команд 

В олимпийском квалификационном турнире примут участие лучшие неквалифицированные сборные по результатам континентальных первенств и чемпионата мира 2015 года
 Азия — 3 команды
 Северная Америка — 2 команды
 Южная Америка — 2 команды
 Африка — 3 команды
 Европа — 4 команды (из них 3 по итогам утешительного европейского турнира)
 Океания — 2 команды

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 

Регби-7